April O’Neil (ur. 1987) – amerykańska aktorka pornograficzna
 April O’Neil – fikcyjna postać, przyjaciółka Wojowniczych Żółwi Ninja